Wickenhauser  ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wickenhauser (1872–1940), deutscher Komponist und Dirigent
 Walter Wickenhauser (1929–2002), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher.